A 2002–2003-as négysánc-verseny, a 2002–2003-as síugró-világkupa részeként került megrendezésre, melyet hagyományosan Oberstdorfban, Garmisch-Partenkirchenben (Németország), valamint Innsbruckban és Bischofshofenben (Ausztria) tartottak 2002. december 28. és 2003. január 6. között.

A torna győztese a finn Janne Ahonen lett, megelőzve a német Sven Hannawaldot és a lengyel Adam Małyszt.

Eredmények

Oberstdorf
 Schattenbergschanze HS 137
2002. december 28-29.

Garmisch-Partenkirchen
 Große Olympiaschanze HS 142
2002. december 31. - 2003. január 1.

Innsbruck
 Bergiselschanze HS 130
2003. január 3-4.

Bischofshofen
 Paul-Ausserleitner-Schanze HS 142
2003. január 6.

Végeredmény

Összetett végeredmény

További információk 
 

Négysánc-verseny
Síugrás
Síugrás